Het huis voorbij de kerk (hoorspel) - een hoorspel uitgezonden door de AVRO met Kees Brusse
Het huis voorbij de kerk (boek) - een thriller geschreven door Gilles Costaz